Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC (hebreiska: מועדון כדורגל הפועל עירוני קרית שמונה) är en israelisk fotbollsklubb från Kiryat Shmona i Israel. Klubben grundades 2000 och har vunnit israeliska fotbollsligan en gång.

Meriter 
 Israeliska mästare: 1 gång (2012)

Placering senaste säsonger

Referenser 

Fotbollsklubbar i Israel
Sportklubbar bildade 2000